Skrót BMF może oznaczać:

 Black Mafia Family – przestępcza organizacja handlująca narkotykami
 British Marine Federation
 British Military Fitness
 British Motorcyclists Federation 
 British Museum Friends
 British Muslim Forum – muzułmańska organizacja reprezentująca 500 meczetów w Wielkiej Brytanii
 Bundesministerium der Finanzen – niemieckie ministerstwo finansów